Jméno a příjmení František Zvěřina má více nositelů:

 František Zvěřina (1903–1978), československý politik, poválečný poslanec za ČSL
 František Bohumír Zvěřina (1835–1908) – český malíř
 František Zvěřina z Ruhewaldu (1818–1845) – český právník, básník a prozaik